Лос Елечос има више значења:

 Лос Елечос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Елечос (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Елечос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Елечос (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику